Makoto Kobajaši ima več pomenov.

 Makoto Kobajaši (rojen 1944), japonski fizik in nobelovec.
 Makoto Kobajaši (rojen 1958), japonski manga umetnik.